Рок Хил има више значења:
 Рок Хил (Њујорк)
 Рок Хил (Луизијана)
 Рок Хил (Јужна Каролина)
 Рок Хил (Мисури)